Вацак — українське прізвище;
 Кондитерський Дім «Вацак» — український виробник кондитерських виробів;
 Вацак Геннадій Анатолійович — український підприємець і меценат, депутат Вінницької облради.